André Oleffe (1914 - 1975), économiste et homme politique belge ;
 Auguste Oleffe (1867 - 1931), peintre belge ;
 Michel Oleffe (1946), scénariste de bande dessinée belge.